Zeche steht für:
 karpatendeutscher Name der Gemeinde Malinová (Slowakei) in der Westslowakei
 Zeche (Bösenbrunn), ein Weiler in der Gemeinde Bösenbrunn im Vogtlandkreis in Sachsen
 Zeche (Niesky), Siedlung der Stadt Niesky im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Zeche, ursprünglich der Zusammenschluss mehrerer Personen zum Betreiben eines Bergwerks, heute auch allgemeiner Begriff für ein solches
 Zeche Bochum, Veranstaltungsmultiplex mit Diskothek in Bochum
 Zeche (Einheit), altes Rechnungsmaß
 Zeche, Rechnung, siehe Zechprellerei
 Zeche (Wismut), Bezeichnung für spezielle Aufbereitungsbetriebe im ostdeutschen Uranbergbau
 mittelalterliche Zunft
 Innviertler Zeche, bäuerliche Jungmännervereinigungen
Siehe auch:
 Zech